Meadowbrook Run ist:

 Meadowbrook Run (Darby Creek)  im Delaware County, Pennsylvania
 Meadowbrook Run (Sumerduck Run)  im Culpeper County, Virginia